Název Bamberg se používá pro několik různých sídelních útvarů:

 Bamberk (v němčině Bamberg) – město v jihovýchodním Německu
 Babí (Dolní Dvořiště) (německy původně Bamberg) – osada Babí v okrese Český Krumlov
 Aféra Bamberg – politický skandál z roku 1998 kolem tehdejšího předsedy ČSSD Miloše Zemana